Jeff Merkley (1956-), homme politique américain, membre du Parti démocrate ;
 Nicholas Merkley (1997-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Ryan Merkley (2000-), joueur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi 
 (22132) Merkley, un astéroïde de la ceinture principale.